Vrije Universiteit, zoals in
 Vrije Universiteit Amsterdam
 VU Hortus, thans Botanische tuin Zuidas
 VU medisch centrum, een academisch ziekenhuis in Amsterdam
 VU-Orkest
Vrije Universiteit Brussel
 The Velvet Underground, een Amerikaanse band
VU (album), een compilatiealbum van The Velvet Underground
 Volksunie, een Vlaams-nationalistische politieke partij
Universiteit van Vilnius, Vilniaus universitetas, een universiteit in Vilnius, Litouwen
 Vivendi Universal, sinds 2006 Vivendi SA
 Volume Units, een eenheid om signaalniveaus in de geluidstechniek te meten; zie VU-meter
 Vanuatu, waarvan VU de ISO-landcode is
 v.u., Verantwoordelijke uitgever (België. Op elke Belgische publicatie moet een verantwoordelijke uitgever vermeld worden, met zijn of haar privéadres)